Лягушкино — название населённых пунктов в России:

 Лягушкино — деревня в Сафоновском районе Смоленской области, Барановское сельское поселение.
 Лягушкино — деревня в Сафоновском районе Смоленской области, Прудковское сельское поселение.
 Лягушкино — до 1940 г. название деревни Красная Горка в Волжском районе Марий Эл.